Ženská dvouhra Australian Open 2021 probíhala v únoru 2021. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvacet z nich se probojovalo z tříkolové dubajské kvalifikace. Obhájkyní titulu byla americká světová čtyřka Sofia Keninová, která ve druhém kole podlehla Estonce Kaie Kanepiové. Američanka se tak stala nejčasněji vyřazenou obhájkyní od krajanky Jennifer Capriatiové v roce 2003. Rozlosování bylo o den odloženo na pátek 5. února 2021. 

Sedminásobná melbournská šampionka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu Margaret Courtové v počtu 24 grandslamových trofejí z dvouhry. Rovněž se mohla stát prvním tenistou s grandslamovými tituly vyhranými v rozmezí čtyř desetiletí. Jubilejní 850. výhrou na okruhu, proti světové sedmičce Aryně Sabalenkové, vyrovnala Williamsová grandslamový rekord 54 čtvrtfinále Chris Evertové a v této statistice se odpoutala od druhé Martiny Navrátilové. Před branami finále však skončila na raketě světové trojky Naomi Ósakaové. Již postupem do devátého semifinále Australian Open vyrovnala rekord otevřené éry Martiny Navrátilové.

Postupem do druhého kola se Majar Šarífová stala první Egypťankou, která vyhrála zápas v hlavní soutěži grandslamu.

Sie Su-wej se vítězstvím nad Markétou Vondroušovou stala první Tchajwankou ve čtvrtfinále grandslamové dvouhry. Ve 35 letech navíc jako vůbec nejstarší debutantka v této fázi turnajů velké čtyřky, když při 37 předchozích účastech vždy vypadla před branami čtvrtfinále.

Druhý titul pro Naomi Ósakaovou 

Vítězkou se stala 23letá světová trojka Naomi Ósakaová z Japonska, která ve finále za 1.17 hodiny zdolala dvacátou čtvrtou hráčku žebříčku a debutantku ve finále majoru Jennifer Bradyovou z Spojených států amerických ve dvou setech setech 6–4 a 6–3. Ve vzájemných zápasech se ujala vedení 3–1. Jednalo se o reprízu semifinále na US Open 2020.

Ósakaová v probíhající sezóně vybojovala premiérové turnajové vítězství, které znamenalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour, ale již čtvrtý z turnajů „velké čtyřky“, když navázala na triumfy z US Open 2018 a 2020 a Australian Open 2019. Od čtvrtfinále majorů zůstávala dále neporažena se zápasovou bilancí 12–0. Stala se tak třetím tenistou otevřené éry, po Monice Selešové a Rogeru Federerovi, který dokázal vyhrát první čtyři finále grandslamu. Rovněž se stala první čtyřnásobnou držitelkou grandslamu od Marie Šarapovové v roce 2012 a ve 23 letech nejmladší takovou šampionkou od Justine Heninové v roce 2005. Prodloužila také šňůru vítězných utkání na 21 zápasů, když poslední porážku zaznamenala během února 2020 proti Saře Sorribesové Tormové ve Fed Cupu. Z předchozích 39 utkání na tvrdém povrchu ztratila Japonka pouze dva, v roce 2020 s Gauffovou na Australian Open a Karolínou Plíškovou o týden dříve v Brisbane. Do žebříčku WTA si připsala 2 000 bodů a získala odměnu 2 750 000 australských dolarů. Od srpnového obnovení sezóny 2020 činil poměr Bradyové na tvrdém povrchu 22–6. Bodový zisk ji poprvé posunul do elitní světové patnácky, na 13. místo.

Cestou za titulem ztratila Ósakaová jediný set ve čtvrtém kole s obhájkyní finálové účasti a světovou čtrnáctkou Garbiñe Muguruzaovou. Se Španělkou se navíc ocitla na pokraji vyřazení, když v rozhodující sadě odvrátila za stavu 3–5 a 15:40 dva mečboly v řadě. Ziskem čtyř gemů však dovedla utkání do vítězného konce. Po zisku úvodní sady vyhrála v předchozí kariéře na grandslamu 45 zápasů a pouze jediný nezvládla, když ve třetím kole French Open 2016 podlehla Halepové.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

ženská dvouhra